Machów  peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Machów, un village dans la voïvodie de Lublin
 Machów, un quartier de la ville de Tarnobrzeg dans la voïvodie des Basses-Carpates